Bürgerantrag steht für:

 ein Instrument der direkten Demokratie auf Landesebene (in Thüringen und Bremen), siehe Volksinitiative (Deutschland)
 ein Instrument der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene (in allen Bundesländern außer Hessen und Hamburg), siehe Einwohnerantrag